passus (łac. krok) – rzymska miara długości tzw. podwójny krok
 passus – pojęcie obecne w literaturze, oznaczające ustęp, fragment tekstu